Brandon T. Jackson – attore statunitense
 Brandon Jackson – giocatore di football americano statunitense